Вудсајд има више значења:
 Вудсајд (Пенсилванија)
 Вудсајд (Делавер)
 Вудсајд (Калифорнија)